Адо́льф IV:
 Адольф IV — граф Берга с 1243 года. Сын Генриха IV Лимбургского и Эрменгарды Бергской.
 Адольф IV Гольштейнский — граф Шауэнбурга в 1225—1238 годах, граф Гольштейна в 1227—1238 годах, из династии Шаумбургов. См. также 
 Адольф Фридрих IV (1738—1794) — правящий герцог Мекленбург-Стрелица в 1752/53 — 1794 годах.